Résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2016 de l'Open d'Australie.

Primes et points

Faits marquants 
 Les tenants du titre Simone Bolelli et Fabio Fognini, têtes de série , sont battus au  7-6, 6-4 par Adrian Mannarino et Lucas Pouille, qui atteignent la demi-finale en battant en huitième Juan Sebastián Cabal et Robert Farah () puis, en quart, les têtes de série  Jean-Julien Rojer et Horia Tecău.
 Les finalistes sortants Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, vainqueurs de l'US Open en double en 2015, s'inclinent prématurément au  face à la paire espagnole, remplaçante, composée de Pablo Andújar et Pablo Carreño-Busta 7-6, 4-6, 1-6.
 Alors qu'ils n'avaient joué qu'un seul match ensemble (perdu au  du tournoi de Brisbane en début d'année), les vétérans Daniel Nestor (43 ans) et Radek Štěpánek (37 ans) atteignent la finale du tournoi.
 Jamie Murray, malheureux finaliste de Wimbledon et de l'US Open dans la discipline la saison précédente, remporte son premier sacre en Grand Chelem au côté de Bruno Soares. Ils s'imposent en finale face à Daniel Nestor et Radek Štěpánek (2-6, 6-4, 7-5). Il s'agit de leur deuxième titre ensemble après leur succès deux semaines auparavant à Sydney.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Double messieurs de l'Open d'Australie
Tennis en Australie en 2016
Open Australie Double messieurs
Tennis en janvier 2016